A Seleção Brasileira de Futebol em 2010 participou de sete amistosos e de cinco partidas pela Copa do Mundo. Foram nove vitórias, um empate e duas derrota (para os Países Baixos pelas quartas-de-final da Copa do Mundo e para a Argentina no último amistoso da temporada), com 16 gols marcados e cinco sofridos.

O artilheiro da temporada, com seis gols, foi Robinho, que marcou em seis partidas. Alexandre Pato, Elano e Luís Fabiano fizeram três, Daniel Alves e Ramires marcaram dois cada e Juan, Kaká, Maicon, Michel Bastos, Neymar e Nilmar um gol cada.

Na parte disciplinar, Ramires recebeu três cartões amarelos (em partidas diferentes), Felipe Melo dois cartões amarelos (também em partidas diferentes). David Luiz, Juan, Kaká, Luís Fabiano, Michel Bastos e Robinho receberam um amarelo cada. Kaká recebeu um vermelho, consequência de dois amarelos na partida contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo e Felipe Melo recebeu um cartão vermelho na partida contra os Países Baixos, também pela Copa do Mundo.


Troca da comissão técnica 
Em 4 de julho de 2010, dois dias depois da eliminação na Copa do Mundo, a comissão técnica, após o ciclo iniciado em 2006, foi distituída do comando da Seleção Brasileira.

Em 23 de julho de 2010, Muricy Ramalho foi convidado pela CBF, afim de tornar-se o treinador da Seleção Brasileira, mas seu clube, o , não o liberou.

Após a desistência de Muricy, Mano Menezes, então treinador do , foi convidado a assumir o comando da seleção. Na manhã seguinte, após o treino no clube, Mano anunciou que aceitaria o convite da CBF e deixaria o Corinthians. Ele foi apresentado oficialmente, como treinador da Seleção, em 26 de julho e fez sua primeira convocação para a partida amistosa a ser disputada em 10 de agosto contra a Seleção dos Estados Unidos.

Elenco 
O Brasil jogou com os seguintes jogadores nesta temporada:

Jogos

Amistosos 
Esses são os amistosos já disputados:

Copa do Mundo 

Esses são os jogos da Copa do Mundo FIFA de 2010:

Primeira fase (grupo G)

Oitavas-de-final

Quartas-de-final

Ver também 
 Seleção Brasileira de Futebol
 Copa do Mundo FIFA de 2010

Ligações externas
 
 

Futebol de 2010 no Brasil
2010